Репехи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Репехи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Репехи — деревня в Докшицком районе Витебской области.